

Роздольненська сільська рада — сільське поселення, Родинський район, Алтайський край

Роздольненська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Великоновосілківський район
 Роздольненська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Старобешівський район
 Роздольненська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Каланчацький район
 Роздольненська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Каховський район

Див. також 
 Роздольненська районна рада
 Роздольненська селищна рада
 Роздольська сільська рада
 Роздолівська сільська рада

Джерела 
 сайт Верховної Ради України